Culatxo (roba). Drap que es posava a les criatures de pit sota el bolquer.
 Culatxo (fusta). Peça de fusta que serveix de base a les fusades produïdes per la màquina de filar selfactina, en filar la llana cardada i els rebuigs del cotó